Lipkin ist der Familienname folgender Personen:

 Amnon Lipkin-Schachak (1944–2012), israelischer Generalstabschef und Politiker
 Avi Lipkin (* 1949), israelischer Soldat und Politiker
 Harry Lipkin (1921–2015), israelischer Physiker
 Israel Lipkin (Israel Likpin Salanter; 1810–1883), jüdischer Gelehrter und Begründer der Mussar-Bewegung, s. Israel Salanter
Semjon Israilewitsch Lipkin (1911–2003), russischer Schriftsteller